Ženská čtyřhra Sydney International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který skončil ve čtvrtfinále na raketách Krunićové se Siniakovou.

Vítězem se stal nenasazený srbsko-český pár Aleksandra Krunićová a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal japonsko-polskou dvojici Eri Hozumiová a Alicja Rosolská po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly druhou společnou trofej po výhře na Tashkent Open 2014. Siniaková vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Krunićovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Deblová světová jednička se po turnaji osamostatnila na čele žebříčku WTA, když její stabilní spoluhráčka Barbora Krejčíková zvolila start v kvalifikaci Australian Open. Ta po skončení ztrácela na 2. příčce 350 bodů.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Nadija Kičenoková /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sydney International 2019